Gymnotidae är en familj av fiskar. Gymnotidae ingår i ordningen Gymnotiformes, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gymnotidae 37 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Gymnotidae